Selle Italia (fabrikant), een Italiaans fietszadelmerk
 Selle Italia (wielerploeg), een Italiaanse wielerploeg